Boulounga peut désigner :
 Boulounga, une localité située dans le département de Bourzanga au Burkina Faso.
 Boulounga, une localité située dans le département de Namissiguima au Burkina Faso.

Homonymie de localités